«Wide Open Spaces» — альбом гурту Dixie Chicks, випущений 1998 року.

Список пісень
I Can Love You Better —  3:53
Wide Open Spaces —3:44
Loving Arms"– 3:37There's Your Trouble —  3:10You Were Mine —  3:37Never Say Die —  3:56Tonight the Heartache's on Me —  3:25Let 'Er Rip —  2:49Once You've Loved Somebody"– 3:28
I'll Take Care of You —  3:40
Am I the Only One – 3:25Give It Up or Let Me Go'' —4:55

Посилання

Альбоми Dixie Chicks
Музичні альбоми 1998
Англомовні музичні альбоми